Тау Гидры (τ Гидры, Tau Hydrae, τ Hydrae, сокращ. Tau Hya, τ Hya) —  группа из 2 звёзд в экваториальном созвездии Гидры. Две звезды отделены расстоянием на 1,74 ° друг от друга на небе:
 Тау1 Гидры — тройная звезда;
 Тау2 Гидры — спектрально-двойная звезда.

Звезды Тау1 Гидры и Тау2 Гидры, наряду с Йота Гидры и 33 Гидры (A Гидры) —  была обозначена  Птолемеем, как Καμπή (Kampē); но Казвини знал их как ʽUḳdah, «Морской узел». Согласно каталогу звезд в «Техническом меморандуме 33-507 —  Сокращенный каталог звезд, содержащий 537 названий звёзд» — «Уда» (Uḳdah)  был названием для четырёх звезд: Тау1 Гидры  как «Уда I», Тау2 Гидры как «Уда II», звезды 33 Гидры и Йота Гидры являются «Уда III» и «Уда IV», соответственно.

В , звезды Альфард, Тау1 Гидры, Тау2 Гидры, Йота Гидры, 26 Гидры, 27 Гидры, HD 82477, HD 82428 относится  к созвездию  ())  и также входят в астеризм «Звезда» (). Соответственно, Тау1 Гидры и Тау2 Гидры известны как  (,  «Вторая Звезда Звезды») и  (,  «Третья Звезда Звезды»), соответственно.

Ниже приведён список звёзд Тау Гидры. Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов. (Эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд).

Как видно из приведённого списка звёзды Тау Гидры не связаны ни происхождением, ни гравитационно  (их расстояния лежат в пределах от  до ).

Примечания 

Гидра (созвездие)
Гидра, Тау